Vado Ligure – comune italiano in provincia di Savona
Vado – frazione di Monzuno nella città metropolitana di Bologna
Vado – frazione di Arcevia in provincia di Ancona
Vado – frazione di Fossalta di Portogruaro nella città metropolitana di Venezia
Vado – frazione di Capolona in provincia di Arezzo
Vado all'Arancio – località nei pressi di Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima (GR), dove nel 1955 è stata rinvenuta una stele antropomorfa del III millennio a.C..
Vado – personaggio del film d'animazione Nightmare Before Christmas
 Vado – località (non frazione) di Camaiore in provincia di Lucca nota per la necropoli
 Vado - località del comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo
 Vado – census-designated place della contea di Doña Ana, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)
 Osvaldo Pedro Kitenga, detto Vado – calciatore angolano
 Dorivaldo António Dias, detto Vado – calciatore angolano

Pagine correlate 
 Vada
 Vadi

Altri progetti